Мелеховская — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Мелеховская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Мелеховская — деревня в Чудовском районе Новгородской области.